Krobia (plaats), plaats in Polen
 Krobia (gemeente), gemeente in Polen
 Krobia (geslacht), vissengeslacht
 In Suriname de vissoort Cichlasoma bimaculatum